Brian Pallister, politico canadese
Gary Pallister, ex calciatore inglese
Lani Pallister, nuotatrice australiana

Voci correlate
Sindrome di Pallister